Une cadence est un mouvement rythmique régulier et cyclique.

Musique 

Le substantif cadence peut désigner :

 une cadence harmonique, une forme de ponctuation de la phrase musicale ;
 une cadence de soliste, une partie soliste, improvisée ou écrite, d'un opéra ou d'une œuvre de musique concertante ;
 la cadence, l'alternance des temps forts et des temps faibles ;
 une cadence, en jazz, une progression d'accords ;
 Cadence, une interface pour GNU/Linux permettant de contrôler dynamiquement le gestionnaire audio temps réel.

Électronique 
Cadence peut désigner :
 cadence, la fréquence d'horloge d'un CPU ;
 cadence de prise de vues, le nombre d'images filmées par seconde.

Œuvres 

 Cadence, un film américain réalisé par Martin Sheen en 1990.
 Cadence (Gotta Kick It Up!), un téléfilm américain diffusé à la télévision en 2002.

Voir aussi 
 Cadence Design Systems, une entreprise informatique américaine